San Antonio de la Paz kan syfta på följande platser:

Argentina 

 San Antonio de La Paz, ort,

Mexiko 

 San Antonio de la Paz, Mexiko, Guanajuato, San Francisco del Rincón, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar